Unterflursystem steht für:

 Unterflursystem (Abfallentsorgung), ein unterirdisches Abfallsammelsystem in Städten
 Kabel-Unterflursystem, ein Kanalsystem in Fußböden zur Verlegung von Strom- und Datenkabeln